Па́вел Па́влович Али́кин (род. 6 марта 1984 года, Пермь) — российский футболист, защитник. Игрок клуба «Родина».

Карьера 
Воспитанник пермского спортивного клуба «Энергия» (первый тренер — Ю. В. Белов). В 2002—2003 годах играл за любительский клуб «Амкар-Юниор» (Пермь).

В 2004—2007 годах играл за пермский «Амкар». В основном составе дебютировал в 2005 году. В августе 2007 года был отдан в аренду «Салюту-Энергии» до конца сезона. В сезоне 2008 года играл за «Динамо-Воронеж» в зоне «Центр» второго дивизиона, являлся игроком основного состава.

С 2011 года, перейдя в команду 2-го дивизиона ФК «Уфа», стал в ней игроком основы, проделав вместе с командой путь до Премьер-Лиги. В 2014 году стал капитаном команды.

Победитель 2-й группы ФНЛ-2 в сезоне-2021/22 в составе «Родины»

Футболисты России
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Салют» Белгород
Игроки ФК «Динамо» Воронеж
Игроки ФК «Чита»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Уфа»
Игроки ФК «Родина»